Arrested for Driving While Blind () — восьмой сингл американской блюз-рок группы ZZ Top, второй сингл альбома Tejas.

О песне 
Сингл записывался в 1976 году в ходе работы над альбомом Tejas. На этом альбоме группа впервые начала достаточно глобально экспериментировать со звуком, смешением стилей и т.п., но Arrested for Driving While Blind написана в привычном стиле, «расширяет и развивает традиции группы»  представляет собой «выразительный пульсирующий 12-тактовый рок» . По словам Билли Гиббонса песня — это «прелестный блюз-шаффл» 

Песня, что следует из названия, повествует о вождении автомобиля в нетрезвом виде («to be blind» или«быть слепым» в сленге означает быть пьяным в стельку).  и последующем аресте. Название песни почти точно повторяет слова полицейского протокола «Arrested for Driving While Drunk» (). В песне перечисляются различные сорта виски: 

Дасти Хилл сказал, что песня антиалкогольная: «Люди думают, что мы призываем напиться и пойти сесть за руль. Это совсем не так Билли [Гиббонс] рекомендует: „Не надо попадать под арест за пьянку“. Мы не говорим, что не пей совсем. Мы вообще просто пишем музыку»

Сингл был выпущен в 1976 году и добрался до 91 позиции в Billboard Hot 100.

Сторона B 
На стороне B релиза в одном варианте находилась композиция с дебютного альбома группы Neighbour, Neighbour (), в другом варианте на стороне B была песня It's Only Love

Также существовал вариант промосингла с записью на обеих сторонах песни Arrested for Driving While Blind в моно- и стерео-

Чарты

Участники записи 
 Билли Гиббонс — гитара 
 Дасти Хилл — вокал, бас-гитара
 Фрэнк Бирд — ударные, перкуссия
Технический состав
 Билл Хэм — продюсер
 Терри Мэннинг — звукооператор

Примечания 

Синглы 1976 года
Синглы ZZ Top